Карамов:
 Карамов, Вагаршак Джавадович (1900—1956) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Карамов, Вугар (род. 1992) — азербайджанский боец смешанных единоборств.

 Карамова, Лена Мирзаевна (род. 1939) — советский и российский врач-профпатолог.